Fattiggrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Fattiggrund (ö, lat 62,35, long 21,25), Österbotten, Sydösterbotten, 
 Fattiggrund (ö, lat 62,57, long 21,13), Österbotten, Sydösterbotten, 

Robotskapade Finlandförgreningar